Сельское поселение Тигинское — сельское поселение в составе Вожегодского района Вологодской области.
Центр — деревня Гридино.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

По данным переписи 2010 года население — 1186 человек.

География 
Расположено в западной части района. Граничит:
 на севере с Архангельской областью,
 на западе с Бекетовским сельским поселением,
 на юге с Кадниковским сельским поселением,
 на востоке с Вожегодским городским и Явенгским сельским поселениями.

История 
1 января 2006 года в составе Вожегодского района были образованы
 Тигинское сельское поселение с центром Гридино, в которое вошёл Тигинский сельсовет (ОКАТО 19 218 852),
 Тавенгское сельское поселение с центром Поздеевская, в которое вошёл Тавенгский сельсовет (ОКАТО 19 218 848),
 Огибаловское сельское поселение с центром Огибалово, в которое вошёл Огибаловский сельсовет (ОКАТО 19 218 836).
9 апреля 2009 года Огибаловское, Тавенгское, Тигинское были объединены в Тигинское с центром в деревне Гридино.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку на территории современного Тигинского сельского поселения было
 в Тигинском сельсовете — 20 деревень,
 в Тавенгском сельсовете — 14 деревень,
 в Огибаловском сельсовете — 9 деревень.

Согласно новому списку населённых пунктов, утверждённому в 2010 году, в Тигинском сельсовете стало на 1 населённый пункт меньше, состав других сельсоветов не изменился.

В состав сельского поселения входят 42 деревни.

Упразднённые населённые пункты:

Примечания 

Муниципальные образования Вожегодского района
Сельские поселения Вологодской области